Miejscowości na Białorusi (biał. Мінкавічы, Minkawiczy; ros. Минковичи, Minkowiczi)): 
 Minkowicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonu kamienieckiego, w sielsowiecie Ratajczyce 
 Minkowicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonu starodoroskiego, w sielsowiecie Nowe Dorohi
 Minkowicze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonu brasławskiego, w sielsowiecie Opsa

Zobacz też: Minkowice, Mińkowce